John Leech (1817-1864), rysownik angielski, ilustrator i karykaturzysta
 John Leech (ur. 1971), polityk brytyjski